Lisa De Vanna, futbolista d'Austràlia
 LDV Group (de l'acrònim en anglès Leyland DAF Vans), empresa fabricant de furgonetes del Regne Unit
 LDV Vans Trophy (del nom de l'empresa anterior patrocinadora), competició futbolística d'Anglaterra
 Local Defence Volunteers, organització paramilitar de la Segona Guerra Mundial del Regne Unit
 Llenguatge de definició de vistes, funcionalitat del Structured Query Language per al tractament de bases de dades
 Vibròmetre làser Doppler (del seu nom en anglès Laser Doppler Vibrometer), aparell de mesura d'oscil·lacions sense contacte
 Velocímetre làser Doppler (del seu nom en anglès Laser Doppler Velocimeter), aparell de mesura de velocitats sense contacte